Room Service – album muzyczny grupy Roxette
 Room Service – albumy muzyczny Bryana Adamsa